Brester Frieden bezeichnet

 Friedensvertrag von Brest-Litowsk
 Friede von Brest (1435)